Bernera Island kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Great Bernera, ö, Skottland, Eilean Siar, 
 Bernera Island (Argyll and Bute), ö i Skottland,